Hobel steht für:

 Hobel, das Schreinerwerkzeug
 Hobel (Heraldik), das Schreinerwerkzeug als Wappenfigur
 Käsehobel, ein Küchengerät
 Gemüsehobel, ein Küchengerät
 Kohlenhobel, eine Abbaumaschine von Kohleflözen 
 Krauthobel, ein großer Gemüsehobel zur Herstellung von Sauerkraut

Hobel, umgangssprachliche Bezeichnung für den geografischen Ort:
 Hochwald SO

Hobel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Heinrich Hobel (1910–1995), österreichischer Diplomat
 Mara Hobel (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Philip Hobel († 2013), US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzent

Siehe auch:

 Hobelmaschine
 Hobelmeißel
 Rasierhobel
 Hobl
 Hobbel
 Hobels